Messaoudi et El Messaoudi sont des patronymes arabes ou amazigh dérivés du prénom . Ils peuvent faire référence à :

Personnalités 
Messaoudi et El Messaoudi sont des noms de famille portés par :

Messaoudi 
 Kamel Messaoudi (1961-1998), chanteur et musicien algérien de Chaâbi ;
 Khaddour Messaoudi (1920-1984), homme politique français.

El Messaoudi 
 Ahmed El Messaoudi (1995-), footballeur marocain ;

Voir aussi 
 , prénom masculin, patronyme et toponyme arabe 
 , prénom arabe, féminin de Messaoud
 Liste de prénoms arabes

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe